Longet ist der Familienname folgender Personen: 

 Claudine Longet (* 1942), französische Schauspielerin und Sängerin 
 Ernest-Joseph Longet (1782–1812), französischer General der Infanterie
 François Achille Longet (1811–1871), französischer Anatom